La Province, essai de François Mauriac publié en 1926
 La Province, journal quotidien belge du Groupe Sud Presse

Voir aussi 
 Province